Árgoma puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ulex parviflorus; o
 el nombre común de la planta Ulex europaeus.